TGV steht als Abkürzung für:

 TGV (Train à grande vitesse), ein französischer Hochgeschwindigkeitszug
 Train à grande vibration, Spitzname der korsischen Eisenbahn, siehe Chemins de fer de la Corse
 Tiroler Geschichtsverein
 Transportgenehmigungsverordnung (TgV)
 Trennungsgeldverordnung (TGV)

Siehe auch:
 TGV-Express

Abkürzung